Morten Green (né le  à Hørsholm au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Carrière 
Formé au Rungsted IK, il commence sa carrière dans le championnat du Danemark en 1996. En 1999, il part dans l'Elitserien au Leksands IF. Il évolue toujours en Suède dans l'Allsvenskan, le second échelon national.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
1998 : nommé meilleur débutant de la saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 1996-1997|| Rungsted IK || AL-Bank ligaen|| 51|| 17|| 11|| 28|| 22|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Rungsted IK || AL-Bank ligaen|| 42|| 14|| 16|| 30|| 10|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Rungsted IK || AL-Bank ligaen|| 40|| 20|| 22|| 42|| 12|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Leksands IF|| Elitserien|| 40|| 0|| 5|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| IF Troja-Ljungby|| Allsvenskan|| 42|| 18|| 25|| 43|| 53|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan|| 43|| 19|| 25|| 44|| 47|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| MODO hockey|| Elitserien|| 45|| 3|| 6|| 9|| 12|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2003-2004|| IF Sundsvall Hockey|| Allsvenskan || 5|| 2|| 5|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| MODO hockey || Elitserien|| 44|| 6|| 10|| 16|| 36|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Rögle BK|| Allsvenskan|| 16|| 4|| 16|| 20|| 14|| || || || || 
|-
| MODO hockey || Elitserien|| 26|| 0|| 3|| 3|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| MODO hockey || Elitserien|| 50|| 8|| 12|| 20|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2006-2007|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 43|| 20|| 30|| 50|| 32|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 38|| 14|| 27|| 41|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Leksands IF|| Allsvenskan|| 45|| 16|| 33|| 49|| 55|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 51|| 19|| 22|| 41|| 32|| 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 50|| 13|| 33|| 46|| 49|| || || || || 
|-
| 2011-2012|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 52|| 11|| 12|| 23|| 28|| || || || || 
|-
| 2012-2013|| Scorpions de Hanovre || DEL || 51|| 6|| 20|| 26|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| SERC Wild Wings || DEL || 52|| 13|| 24|| 37|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || SERC Wild Wings || DEL || 52|| 2||12 || 14|| 16||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Rungsted IK || Metal Ligaen || 45 || 7 || 22 || 29 || 24 || 4 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Rungsted IK || Metal Ligaen || 41|| 16|| 24|| 40|| 53|| 4 || 0|| 2 || 2|| 0
|-
| 2017-2018 || Rungsted IK || Metal Ligaen || 32|| 9|| 23|| 32|| 26|| 14||5 || 12 || 17|| 8

Références 

Naissance en mars 1981
Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Joueur du Leksands IF
Joueur du Rögle BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Hannover Scorpions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Rungsted Ishockey
Joueur du IF Troja-Ljungby